Плавица — река в России, протекает в Плавском районе Тульской области. Левый приток Плавы.

География 
Плавица берёт начало у деревни Лидинка. Течёт на север. На реке расположено множество небольших населённых пунктов. Устье реки находится в 59 км по левому берегу реки Плава. Длина реки составляет 30 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Упа от истока и до устья, речной подбассейн реки — Бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010100312110000019366
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110001936
 Код бассейна — 09.01.01.003
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания

Ссылки 
 

Реки Тульской области
Бассейн Плавы